Osoby o tym nazwisku:
 Leopold Tyrmand – polski literat
 Matthew Tyrmand – polsko–amerykański ekonomista i publicysta, syn Leopolda